Тея:

 Тея — посёлок в Северо-Енисейском районе Красноярского края России.
 Тея — село в Григориопольском районе ПМР.
 Тея () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.
 Тея — посёлок в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Тея (приток Вельмо) — река в Красноярском крае, приток Вельмо.
 Тёя — река в Хакасии.
 Тея — женское имя
 (453) Тея — астероид, открытый в 1900 году.
 Тея — немецкое грузовое судно, потопленное советской авиацией в мае 1944 года.

См. также 
 Тейя (значения)
 Тия (значения)